Springdale peut désigner plusieurs villes :

Springdale (Nouvelle-Galles du Sud)

Springdale (Terre-Neuve-et-Labrador)

Springdale (Alabama)
 Springdale (Arizona)
 Springdale (Arkansas)
 Springdale (Caroline du Sud)
 Springdale (Colorado)
 Springdale (Connecticut)
 Springdale (Iowa)
 Springdale (Montana)
 Springdale (Ohio)
 Springdale (Pennsylvanie)
 Springdale (Texas)
 Springdale (Utah)
 Springdale (Washington)